Ženská dvouhra Australian Open 2019 probíhala ve druhé polovině ledna 2019. Do singlové soutěže australského tenisového grandslamu hraného v Melbourne Parku nastoupilo sto dvacet osm hráček. Šestnáct z nich se probojovalo z tříkolové kvalifikace.

Obhájkyní titulu byla dánská světová trojka Caroline Wozniacká. Ve třetím kole ji vyřadila Ruska Maria Šarapovová po třísetovém průběhu, která tak dosáhla teprve třetí výhry na hráčkou první světové pětky od Turnaje mistryň 2015.

Rozlosování se uskutečnilo 10. ledna 2019. Poprvé v grandslamové historii se hrál supertiebreak v závěru rozhodujícího setu dvouhry. Pokud závěrečná sada dospěla do stavu 6–6 na gamy, následoval 10bodový supertiebreak s nutností alespoň dvoubodového rozdílu pro vítězství v zápase. Poprvé uplatněn byl v utkání úvodního kola mezi Katie Boulterovou a Jekatěrinou Makarovovou, která jej prohrála. Vítězka získala 2 000 bodů do žebříčku WTA a obdržela prémii ve výši 4 100 000 australských dolarů.

Poprvé od Wimbledonu 2009 se všech osm nejvýše nasazených hráček probojovalo do třetího kola Grand Slamu.

Americká 87. hráčka žebříčku Amanda Anisimovová se výhrou nad světovou jedenáctkou Arynou Sabalenkovou stala první tenistkou narozenou v roce 2000 a později, která postoupila do osmifinále grandslamu. V sedmnácti letech tohoto výkonu dosáhla jako nejmladší Američanka od Sereny Williamsové na French Open 1998, respektive v Melbourne jako nejmladší od Jennifer Capriatiové na Australian Open 1993. Ve čtvrtém kole Anisimovovou hladce vyřadila česká světová šestka Petra Kvitová, která jí tak oplatila porážku z Indian Wells Masters 2018.
 
Sedminásobná melbournská šampionka Serena Williamsová usilovala o vyrovnání historického rekordu 24 grandslamových trofejí z dvouhry Australanky Margaret Courtové. Po osmifinálové výhře nad světovou jedničkou Simonou Halepovou dohrála ve čtvrtfinále na raketě osmé hráčky žebříčku Karolíny Plíškové. Ve třetím setu přitom nevyužila vedení 5–1 na gamy a mečbol při podání. Češka odvrátila další tři mečbolové příležitosti Američanky za stavu her 4–5. Šňůrou šesti gamů Plíšková utkání otočila ve svůj prospěch a poprvé prošla do semifinále Australian Open. Williamsová výkon Češky ocenila slovy: „Karolína od stavu 1:5, 30-40 hrála famózně. Něco podobného jsem nikdy neviděla. To mi může trochu ulehčit … Myslím, že prostě hrála jako z partesu. Trefovala lajny. Při mečbolech předvedla snad svůj nejlepší tenis v životě“.

Boj o čelo žebříčku WTA ve prospěch Ósakaové či Kvitové 
V rolích soupeřek o post světové jedničky do grandslamu vstoupilo devět tenistek – Simona Halepová, Sloane Stephensová, Naomi Ósakaová, Angelique Kerberová, Petra Kvitová, Elina Svitolinová, Kiki Bertensová, Karolína Plíšková a Aryna Sabalenková. Vyřazení Halepové v osmifinále znamenalo, že po turnaji opustila čelo světového žebříčku. Poprvé v kariéře se tak světovou jedničkou stala Ósakaová, která v přímém duelu o tento post ve finále zdolala Kvitovou.

Semifinále 
Do úvodního semifinále nastoupila osmá nasazená Češka Petra Kvitová proti nenasazené Američance Danielle Collinsové, figurující na třicátém pátém místě žebříčku. Jednalo se o reprízu tříhodinového utkání z lednového Brisbane International 2019. Nižší kvalitu hry v úvodní fázi ovlivnila vysoká teplota vzduchu. Nepříznivé klimatické podmínky vedly za stavu gamů 4–4 k zatažení střechy arény Roda Lavera. Jako první si v páté hře prohrála servis Kvitová, která si jej rebrejkem vzala okamžitě zpátky. Za více než hodinu hry se úvodní dějství rozhodlo v tiebreaku, v němž favorizovaná česká hráčka vyhrála poměrem míčů 7:2. Po utkání tuto fázi zápasu komentovala slovy: „V prvním setu jsem byla svázaná nervozitou. Až v tie-breaku jsem se uvolnila a jsem ráda, že to přišlo“. Ve druhém setu již Češka na dvorci dominovala. Naopak frustrovaná Collinsová několikrát diskutovala o výrocích s hlavním rozhodčím Carlosem Ramosem. Po třech prolomených podáních jí Kvitová uštědřila „kanára“. Ta v duelu zahrála 30 vítězných míčů na 27 nevynucených chyb. Bilance Američanky činila 9 winnerů na 16 nevynucených chyb. Češka dokázala proměnit 4 z 10 brejkových příležitostí, soupeřka jednu.

Ve druhém semifinále se představily japonská světová čtyřka Naomi Ósakaová a česká osmá hráčka klasifikace Karolína Plíšková, která držela aktivní bilanci výher a proher 2–1. Jednadvacetilá Japonka vstoupila do utkání agresivní hrou, s přesně umisťovanými míči, na něž soupeřka nenašla odpověď. Češka tak ztratila servis ve třetí a sedmé hře úvodní sady a  Ósakaová ji zakončila gamem s třemi esy. Na začátku druhého dějství si obě aktérky vzaly podání. Plíšková vzápětí přestála kritickou chvíli, kdy prohrávala již 0:40. Po záchraně servisu pak japonská hráčka nezvládla podání za stavu her 4–5, kdy se ocitla pod tlakem. Prolomeným podáním si Češka vynutila třetí set. V jeho úvodu Plíšková získala tři brejkové příležitosti, ale ani jednu z nich nevyužila. Podržený servis vrátil Japonce sebevědomí a obnovení agresivního stylu z první sady. Česká tenistka následně prohrála podání. Přesto dostala příležitost vrátit se do utkání v osmém gamu, kdy měla k dispozici brejkbol. Po jeho nevyužití dovedla Ósakaová duel do vítězného konce a za 1.53 hodin postoupila do finále. Na vítězné míče nad Plíškovou výrazně vyhrála poměrem 56–20, rovněž tak na esa 15-3. Bilance nevynucených chyb vyzněla mírně ve prospěch poražené 21–30. V celém zápase pak Češka vyhrála o jedenáct výměn méně.

Finále 

Do druhého grandslamového finále v řadě postoupila úřadující šamionka US Open Naomi Ósakaová, která se stala prvním japonským tenistou v boji o titul dvouhry na Australian Open. Po dvou wimbledonských triumfech z let 2011 a 2014 se do třetího finále majoru probojovala Petra Kvitová, která se stala první Češkou ve finále melbournského grandslamu od Jany Novotné v roce 1991.

Nasazení hráček

Kvalifikace

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Australian Open 2019